Pohorje (gebergte), een gebergte in het noorden van Slovenië
Pohorje (Cirkulane), een plaats in de Sloveense gemeente Cirkulane